|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2005 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 augustus 2005 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de achtste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van New Haven 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Bovina was haar titel niet komen verdedigen, wegens een schouderblessure.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Française Amélie Mauresmo in twee sets. Davenport wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven, na eerdere finale­plaatsen in 1999, 2001, 2002 en 2003. Het was haar 48e WTA-titel, de derde van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven, wegens een borstspierblessure. Shaughnessy speelde samen met Anna-Lena Grönefeld – zij waren als tweede geplaatst en bereikten de tweede ronde, maar moesten daar verstek laten gaan wegens een knieblessure van Shaughnessy.

Het eerste reekshoofd, Alicia Molik en Corina Morariu, verloor meteen hun openingspartij.

Het als derde geplaatste duo Lisa Raymond en Samantha Stosur won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Gisela Dulko en Maria Kirilenko in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stosur twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

New Haven 2005
New Haven